Pallifera secreta är en snäckart som först beskrevs av Cockerell 1900.  Pallifera secreta ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
secreta